83 км — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Платформа расположена в 83 километрах от Ярославского вокзала г. Москвы.

Беспересадочное сообщение осуществляется (самые дальние точки на август 2015 года) по радиальному направлению до Москвы-Пасс.-Ярославской и до Балакирево (станция СЖД).

Платформа находится на участке Пост 81 км — Александров, совмещённом с Большим кольцом МЖД, поэтому также обслуживается поездами Большого кольца маршрутов Александров — Дмитров и Александров — Поварово III.

Описание 
Две боковые платформы. Два пути, электрифицированы все. В 2014—2015 была проведена реконструкция платформ с демонтажем старых железобетонных конструкций и установкой нового кассового павильона, турникеты отсутствуют.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения электропоездов на сервисе Яндекс.Расписания

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района